Кертіс () — англомовне прізвище або ім'я.

Прізвище 

 Алан Кертіс (; 1909—1953) — американський актор кіно.
 Бетті Кертіс (; справжнє ім'я Роберта Корті, ; 1936—2006) — італійська співачка, переможець Музичного фестивалю «Сан-Ремо» (1961).
  ( 1940) — американський журналіст; справжнє імя Вільям Гортон Куретич (, )
 Вільям Кертіс (; 1746—1799) — британський (англійський) ботанік та ентомолог.
 Вініфред Кертіс (; 1905—2005) — австралійський ботанік британського походження.
 Гебер Дуст Кертіс (; 1872—1942) — американський астроном.
 Джеймі Лі Кертіс (;  1958) — американська акторка, письменниця, громадська діячка.
 Джордж Кертіс (, 1919—2004) — англійський футболіст і футбольний тренер.
 Ієн Кертіс (; 1956—1980) — британський музикант, вокаліст і автор.
 Кліфф Кертіс (;  1968) — новозеландський актор.
 Ліан Кертіс (;  1965) — американська акторка.
 Майкл Кертіс (, уроджений Мано Кертес Камінер, ; 1886—1962) — угорсько-американський кінорежисер, лауреат премії Оскар (1943).
 Мозес Ешлі Кертіс (; 1808—1872) — американський ботанік, міколог, вчитель та священик.
 Ніна Кертіс (; 1988) — австралійська яхтсменка, олімпійська медалістка (2012).
 Скарлетт Кейт Фрейд Кертіс (;  1995) — англійська письменниця, активістка та журналістка.
 Томас Кертіс (; 1873—1944) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1896).
 Тоні Кертіс (; справжнє ім'я Бернард Шварц, ; 1925—2010) — американський актор.
 Чарлз Кертіс (; 1860—1936) — американський політик, член палати представників, сенатор від штату Канзас з 1907 по 1913 рік, і 31-й віце-президент США з 1929 по 1933.

Ім'я 

 Кертіс Аксель (, справжнє ім'я Джозеф Кертіс «Джо» Хенніг, ; 1979) — американський реслер.
 Кертіс Девіс (; 1985) — англійський футболіст, захисник
 Кертіс Джозеф (; 1967) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Кертіс Джонс (; 2001) — англійський футболіст, півзахисник.
 Кертіс Лазар (; 1995) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Кертіс Лемей (; 1906—1990) — генерал ВПС США.
 Кертіс Лестер Мендельсон (; 1913—2002) — американський акушер-гінеколог.
 Кертіс Лещишин (; 1969) — канадський хокеїст, захисник.
 Кертіс Лі Браун (; 1956) — американський астронавт НАСА.
 Кертіс МакМаллен (; 1958) — професор математики Гарвардського університету, лауреат премії Філдса (1998).
 Кертіс Томасевич (; 1980) — американський бобслеїст, олімпійський чемпіон (2010).

Вигадані персонажі 
 Кертіс Трент () — останній представник товариства Lux Veritatis, що переслідує Лару Крофт у грі Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003)
 Кертіс (, ) — кіборг із ігри Disgaea: Hour of Darkness (2003)
 Кертіс Страйкер () — керівник спецпідрозділу в серії ігор Mortal Kombat (від Mortal Kombat 3, 1995 рік)
 Кертіс () — головний герой фільму жахів  2010 року.

Інше 
 Кертіс () — місто у США, в окрузі Фронтьєр штату Небраска.
 3621 Кертіс (3621 Curtis) — астероїд головного поясу, відкритий 26 вересня 1981 року.